Erde X ist die Bezeichnung von

 Erde X (Marvel), einer Comicreihe von Marvel
 eine Erde im DC-Multiversum, siehe DC-Multiversum#Die Erden des Multiversums
 ein Handlungsort eines Crossovers im DC-Universum, siehe Arrowverse#Crossover